Jungfernmühle ist der Name folgender unter Denkmalschutz stehender Bauwerke:

 Jungfernmühle (Berlin-Gropiusstadt), Kulturdenkmal in Berlin-Gropiusstadt, Bezirk Neukölln, siehe Windmühlen in Berlin#Jungfernmühle in der Gropiusstadt
 Jungfernmühle (Kitzingen), Baudenkmal in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern